Michael ou Mike Welch peut faire référence à :

 Michael Welch (1987-), acteur américain
  (1982-), footballeur irlandais
  (1962-), interprète/producteur de la Barbade
  (1958-), joueur de football barbadien/anglais
 Mickey Welch (1859–1941), joueur de baseball
  (1951-), entraîneur de football américain, entraîneur-chef de football au Ithaca College, 1994-2016
  , PDG britannique et fondateur de Blackcircles
  (1972-), ancien lanceur droitier de la Major League Baseball
Mike X Welch (1970-), auteur américain

Voir aussi